Franz von Holtzendorff kan syfta på följande personer:

 Franz von Holtzendorff (1804–1871), tysk politiker och publicist
 Franz von Holtzendorff (1829–1889), tysk straffrättsexpert